Toplica kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Toplica (samhälle), Republika Srpska,

Kroatien 

 Varaždinske Toplice, ort, 
 Toplica (vattendrag i Kroatien), 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Kroatienförgreningar